Puebloviejo steht für:

Puebloviejo, kolumbianische Gemeinde im Departamento Magdalena
Puebloviejo (Ecuador), ecuadorianische Stadt in der Provinz Los Ríos
Kanton Puebloviejo, ecuadorianischer Kanton in der Provinz Los Ríos
siehe auch Pueblo Viejo